

Камаган — село, Куртамиський округ, Курганська область
 Камаган — присілок, Юргамиський район, Курганська область

Див. також 
 Великий Камаган
 Малий Камаган